Theodóra Drákou, ou Nóra Drákou, nageuse grecque.

Voir aussi 
 Tania Drakou est un personnage de la série télévisée grecque .
 La rue Drakou à Athènes.